Baburin je priimek več oseb:
 Vasilij Ivanovič Baburin, sovjetski general
 Sergej Nikolajevič Baburin, ruski politik
 Aleksander Baburin, rusko-irski šahovski mojster